Сергей Илиодо́рович Шидло́вский (28 марта 1861 — 7 июля 1922, Таллин) — русский политический деятель, член Государственной думы 3-го и 4-го созывов от Воронежской губернии. Товарищ председателя 3-й Государственной думы. Младший брат Н. И. Шидловского.

Биография 

Из потомственных дворян Воронежской губернии. Сын губернского предводителя дворянства Илиодора Ивановича Шидловского (1827—1904) и жены его Марии Николаевны Абаза (1838—1919), двоюродной сестры министра финансов. Землевладелец Воронежской губернии (3400 десятин).

По окончании Александровского лицея в 1880 году, поселился в своем имении, где посвятил себя сельскому хозяйству и общественной деятельности. Избирался гласным Валуйского уездного и Воронежского губернского земских собраний и почетным мировым судьей. С 1891 года состоял чиновником особых поручений при министре внутренних дел. В 1897 году был призван к участию во всеобщей переписи населения в качестве главного руководителя деятельностью переписных учреждений Харьковской и Полтавской губерний. В 1900 году был назначен членом Совета Крестьянского поземельного банка и заведующим покупкой имений за счет банка и распродажей их крестьянам. Должность эта, сопряженная с большими разъездами, дала ему возможность познакомиться на местах с хозяйственными условиями самых разных местностей России и близко изучить крестьянское землевладение и хозяйство. В 1903 году принимал участие в разработке материала, доставленного местными комитетами Особому совещанию о нуждах сельскохозяйственной промышленности, и составил, по поручение статс-секретаря С. Ю. Витте, общий свод трудов местных комитетов. 14 апреля 1902 года произведён в действительные статские советники. 30 сентября 1905 года был назначен директором Департамента земледелия ГУЗиЗ, а 22 апреля 1906 года вышел в отставку, возвратившись к занятию сельским хозяйством и земской деятельности.

В 1907 году был избран членом III Государственной думы от съезда землевладельцев Воронежской губернии. Входил во фракцию октябристов. С 30 октября 1909 по 29 октября 1910 года был товарищем председателя ГД. Состоял председателем земельной комиссии (с 1911), а также членом комиссий: чиншевой, сельскохозяйственной, и о мерах к охранению памятников древности. Выступал в поддержку столыпинских аграрных реформ.

В 1912 году переизбран в Государственную думу общим составом выборщиков губернского избирательного собрания. Входил во фракцию октябристов, а после её раскола в январе 1914 года возглавил группу «Союза 17 октября». Состоял председателем земельной комиссии. Входил в Совет старейшин ГД. Был одним из лидеров Прогрессивного блока и председателем бюро блока с 4 сентября 1915 года.

В ходе Февральской революции 27 февраля 1917 года был избран членом Временного комитета Государственной думы. Состоял председателем Совета по делам искусств при комиссаре над бывшим Министерством императорского двора и комиссаром в Академии художеств. В апреле 1917 вошел в состав комиссии по выработке закона об Учредительном собрании, а в мае был избран от ВКГД в Главный земельный комитет под председательством А. С. Посникова. 6 августа 1917 года избран членом Поместного собора Православной церкви от Государственной думы. В августе 1917 участвовал также в Совещании общественных деятелей и Государственном совещании в Москве, в сентябре — во Временном совете Российской республики. Входил в Совет общественных деятелей. На заседании IV подотдела Поместного собора 7 августа 1918 года сделал доклад на тему об отречении Николая II, назвав его добровольным и отметив:

Перед Государственной Думой при создавшемся тогда положении открывались два пути: либо, оставаясь на почве строгой формальной законности, совершенно отстраниться от совершающихся событий, никаким образом в её законную компетенцию не входящих; либо, преступив закон, попытаться направить революционное движение по наименее разрушительному пути. Она избрала второй путь и, конечно, была права. А почему её попытка не удалась, это всё выяснит беспристрастная история  

Другой активной политической деятельности после Октябрьской революции не вёл. С 1920 года в эмиграции в Эстонии. Служил в Министерстве юстиции, где занимался разработкой земельного законодательства. Сотрудничал в таллинской газете «Последние известия». Был председателем 2-го съезда русских эмигрантов в Эстонии. В июне 1921 года принял участие в парижском съезде Русского национального объединения, который поставил своей целью «возможно скорое свержение большевизма», в том числе вооруженным путём, а также поддержку Русской армии генерала Врангеля.

Скончался в Таллине. Оставил «Воспоминания» (Берлин, 1923. Т. 1—2).

Семья 
Был женат на Александре Андреевне Сабуровой (1872—1937), дочери статс-секретаря А. А. Сабурова. Их дети:

 Андрей (1892—1919), воспитанник Александровского лицея (1914), штабс-капитан лейб-гвардии Конной артиллерии. Умер 26 декабря 1919 г. на станции Гнилуша.
 Александр (1896—1969), воспитанник Пажеского корпуса (1916), поручик лейб-гвардии Конной артиллерии. В эмиграции в Англии.
 Георгий (1902—1941), в эмиграции в Эстонии, один из организаторов русского скаутского движения в Нарве.
 Мария (1898—1978)
 София (1903—2000), замужем за Никитой Яковлевичем Куломзиным. В эмиграции в Париже.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1898)
 Высочайшая благодарность (1905)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1906)
 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения»

Сочинения 
 Материалы для очерка служебной деятельности Шидловских в Слободской Украине 1696—1727 гг., собранные и изданные С. И. Шидловским. — СПб., 1896.
 Земельное обложение. — СПб., 1904.
 Земельные захваты и межевое дело. — СПб., 1904.
 Земство. — СПб., 1904. — 126 с.
 Общий обзор трудов местных комитетов. — СПб., 1905.
 Воспоминания: в 2 томах. — Берлин, 1923.

Примечания

Литература
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917: — М.: РОССПЭН, 2008. — С. 699.
 Соловьев К.А. Сергей Илиодорович Шидловский: «Патриархальный быт прошел, пора сменить его бытом правовым…»  // Российский либерализм: Идеи и люди. М.: Новое издательство, 2007.
 Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 1 марта 1906 года. — СПб., 1906. — С. 1467. 
 Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917-2001: в 6 т. — Т. 6. Кн. 3. Х—Я / Рос. гос. б-ка, сост. В. Н. Чуваков, под ред. Е. В. Макаревич. — М., 2007. — С. 384. — ISBN 5-7510-0354-3

Сергей Илиодорович
Выпускники Александровского лицея
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Русские эмигранты первой волны в Эстонии
Мемуаристы русского зарубежья